Франкфурт-на-Майне 1878 — 12-й конгресс Западногерманского шахматного союза. В главном турнире принимали участие 10 шахматистов. За победу в соревновании боролись немец Л. Паульсен и представитель Австро-Венгрии А. Шварц. В результате Паульсен оказался впереди на пол-очка. Занять 1-е место ему не помешало даже поражение от основного конкурента.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1878 год в шахматах
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне